La Lajita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Lajita, Ajuchitlán del Progreso, ort, 
 La Lajita, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Lajita, Petatlán, ort, 
 La Lajita, Veracruz, ort, Tantima, 

Robotskapade Mexikoförgreningar